Eco est un nom de famille. éco et eco sont des abréviations ou des préfixes. ECO est un sigle.

Patronyme 

 Umberto Eco, un romancier et professeur de sémiotique italien ;
 Eco, le pseudonyme d’Eddy Coubeaux, un auteur de bande dessinée.

Monnaie
 L'eco, ou éco, est la devise émise en , pour les pays membres de la CEDEAO.

Abréviation 
Éco est une abréviation présente dans les termes suivants :

abréviation du mot  :
 Éco combi, maxi-camion économique de  de long ;
 France Japon Eco, magazine trimestriel d'économie japonais ;
 La Vie éco, hebdomadaire économique et financier marocain ;

abréviation du mot écologie (et/ou du mot ) :
 écoanarchisme ou écologie libertaire, doctrine politique ;
 écocitoyenneté, citoyenneté axée sur le développement durable ;
 écoconception, recherche et développement de biens de consommation conçus pour limiter leurs impacts environnementaux ;
 écoconsommation, consommation qui prend en compte les aspects écologiques et sociaux ;
 éco-efficacité, relation entre l'impact environnemental et les coûts liés à la collecte et au traitement des déchets ;
 Eco-Emballages, entreprise privée française ;
 écoépidémiologie, ou épidémiologie environnementale ;
 écoévolution, théorie globale de l'évolution en biologie ;
 écofonctionnalité, concept du champ du développement soutenable et de l'économie ;
 écoguerrier, écologiste activiste ;
 écohabitat, habitat bioclimatique basse énergie ;
 écohameau ou écoquartier, regroupement d'habitats respectueux de l'environnement ;
 Éco-marathon Shell, compétition automobile ;
 écoresponsabilité, responsabilité environnementale ;
 ecoship, bateau dont la conception et la construction prennent en compte des contraintes liées à la protection de l'environnement ;
 écosocialisme ou socialisme vert, idéologie politique ;
 écosphère, objet décoratif constitué d'un petit globe de verre qui reproduit le cycle de vie sur terre ;
 écosyndicalisme, courant philosophique des « Verts » ou des mouvements pour un commerce équitable ;
 écosystème, en écologie, est l'ensemble formé par une association ou communauté d'êtres vivants (ou biocénose) et son environnement ;
 écoterrorisme, usage de la violence pour des raisons politiques liées à l'environnement ;
 écotourisme ou tourisme vert, une des formes du tourisme durable ;
 écovillage, agglomération (rurale ou urbaine) ayant une perspective d'autosuffisance ;

autres
 Eco RI, en biochimie,  une enzyme produite par Escherichia coli.

Sigle 

ECO est un sigle qui peut désigner :
 ex coelis oblatus (en français, don du ciel), le nom donné aux enfants trouvés dans la tradition des jésuites du  ;
 Encyclopaedia of Chess Openings (en français, Encyclopédie des ouvertures d'échecs), une encyclopédie et un système de classement des ouvertures aux échecs ;
 Equity carve-out, en finance d'entreprise ;
 , dans le milieu industriel, la gestion de changements dans des composants, assemblages, spécifications ou documents comme des processus et des instructions de travail.

Voir aussi 
 ECO, une ancienne marque française de tracteurs agricoles
 Eco Fighters, un jeu d'arcade
 Alter Eco, une PME française spécialisée dans l'importation et la distribution de produits du commerce équitable
 Passerelle Éco, une association pour la promotion de l’écologie pratique et des alternatives écologiques